Termenul „Cayambe” se poate referi la:

Cayambe (vulcan), în Ecuador
Cayambe (oraș), la poalele vulcanului Cayambe
Un popor din neamul Quechuas, America de Sud